Луговська — українське прізвище, жіноча форма прізвища  та топонім.

Відомі носії 

 Луговська Валентина Іванівна  (. 1938) — українська радянська діячка, сортувальниця волокна Городнянського льонозаводу Чернігівської області. Депутатка Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Зофія Луґовська — дружина військовика та урядника Речі Посполитої Александера Людвіка Незабітовського гербу Любич ( (бл. 1630 — перед 1675).
 Луговська Наталія Романівна (1971—2022) — молодший сержант окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Національної гвардії України, учасниця російсько-української війни, що загинула в ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Луговська Ольга Володимирівна (. 1960) — російська акторка театру та кіно.

Топонім 

 Луговська сільська рада —сільське поселення у складі Зонального району Алтайського краю Росії.
 Луговська сільська рада  — сільське поселення у складі Тальменського району Алтайського краю Росії.
 Луговська сільська рада — сільське поселення у складі Цілинного району Курганської області Росії.

Див. також 
 Кузьниця-Луґовська

Примітки